Ludwigsmühle steht für

 Ludwigsmühle (Rosenberg), Weiler in der Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ludwigsmühle (Selb), Dorf in der Großen Kreisstadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Ludwigsmühle (Worms), Mühlenbauwerk in Worms, Rheinland-Pfalz

Ludwigsmühle, deutscher Name von Ludwinów, Kreis Jarotschin, Polen